Luiz Fux (Rio de Janeiro, 1953. április 26. –) romániai zsidó származású brazil bíró. 2011. március 3. óta a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság vezetője. 26 éves kora óta brazil dzsúdzsucuzik, hetedrangú fekete és piros öves.

Források 
Cikk 
Cikk

1953-ban született személyek
Zsidó származású brazilok
Zsidó származású románok
Brazíliai zsidók
Jogászok
Harcművészek
Brazil sportolók
Élő személyek